Платовское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Весело-Вознесенка.

Административное устройство 
В состав Платовского сельского поселения входят:
 село Весело-Вознесенка;
 хутор Максимов;
 посёлок Приазовский.

Население 

По переписи населения 2010 года проживает 3 021 чел., в том числе:
 русские — 2 771 (91,72 %)
 украинцы — 105 (3,48 %)
 армяне — 52 (1,72 %)
 греки — 25 (0,83 %)
 белорусы — 11 (0,36 %)
 молдаване — 8 (0,26 %)
 татары — 7 (0,23 %)
 немцы — 4 (0,13 %)
 другие — 38

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации